Гали́на Козло́ва:
 Козлова, Галина Васильевна (род. 1947) — балерина Большого театра.
 Козлова, Галина Глебовна (урождённая: Грязнова; 1914—2007) — советский и российский филолог-латинист.